Улица Матро́са Железняка́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память об участнике Октябрьской революции и Гражданской войны Анатолии Григорьевиче Железнякове (1895—1919).

Россия 
 Улица Матроса Железняка — улица в посёлке Елани Волгоградской области.
 Улица Матроса Железняка — улица в посёлке Первомайский Приволжского района города Казани.
 Улица Матроса Железняка — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Матроса Железняка — прежнее название улицы Николая Данько в Сумах.
 Улица Матроса Железняка — прежнее название улицы Теплоэнергетиков в Херсоне.

См. также 
 Бульвар Матроса Железняка
 Улица Железнякова
 Улица Максима Железняка